Ehrfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Fräss-Ehrfeld (* 1944), österreichische Historikerin
 Josef Fräß-Ehrfeld (1899–1965), österreichischer Politiker, Abgeordneter zum Kärntner Landtag